Ferreries är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Ferreries ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Menorca.

Terrängen runt Ferreries är platt åt sydväst, men åt nordost är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Ferreries. Runt Ferreries är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ciutadella,  km väster om Ferreries. I omgivningarna runt Ferreries  

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Balearerna